Loder ist

ein Familienname:
 Anne Marie Loder (* 1969), kanadische Schauspielerin
 Bernard Loder (1849–1935), niederländischer Jurist
 Dietrich Loder (1900–nach 1955), deutscher Marineoffizier, Schriftsteller und Publizist
 Friedrich Wilhelm Loder (1757–1823), deutscher Kirchenlieddichter und Verwaltungsbeamter
 John Loder (eigentlich John Muir Lowe; 1898–1988), britischer Schauspieler
 Justus Christian Loder (1753–1832), deutsch-baltischer Anatom und Chirurg, Herausgeber sowie Leibarzt Zar Alexanders I.
 Kate Loder (1825–1904), englische Pianistin und Komponistin
 Kesun Loder (* 1993), amerikanischer Schauspieler, siehe K’Sun Ray
 Kurt Loder (* 1945), amerikanischer Journalist
 Matthäus Loder (1781–1828), österreichischer Maler der Biedermeier-Epoche
 Otto Loder (1894–1980), Mitglied des Gemeinderats (Exekutive) der Stadt Thun (Schweiz) 
 Sydney Loder (1899–1977), Pseudonym des Schauspielers Sigurd Lohde

ein Ortsname:
 Loder (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Loder (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Sonstiges:
 (55772) Loder, Asteroid